Tachov může být:
 Tachov, město v okrese Tachov
 Tachov (nádraží), železniční nádraží v Tachově
 Tachov (zámek), zámek v Tachově
 Tachov (okres Česká Lípa), obec v okrese Česká Lípa
 Tachov (Troskovice), část obce Troskovice v okrese Semily